Love Island kan syfta på:

 Love Island - film från 2014, regisserad av Jasmila Zbanic
 Love Island (TV-serie) – en brittiskt TV-serie 2005–2006
 Love Island Sverige –  en dokusåpa på formatet Love Island från 2018